Niemcy:
 Osnabrück – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Osnabrück – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

Inne:
 Biskupi Osnabrücku